Ñuñoa se poate referi la:

 Ñuñoa, Chile, oraș și comună din provincia Santiago, Regiunea Metropolitană Santiago, Chile
 Plaza Ñuñoa, Santiago, Chile
 Districtul Ñuñoa, Peru
 Râul Ñuñoa, Peru